Moenne-Loccoz oder Moënne-Loccoz ist der Familienname von:
 Nelly Moenne-Loccoz (* 1990), französische Snowboarderin
 Pierre Moënne-Loccoz (1924–2010), französischer Pilzkundler